Свобо́дное — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Свободное — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Грузия 
 Свободное (ранее Графское) — до 2012 года название села Давитиани в Лагодехском муниципалитете края Кахетия.

Казахстан 
 Свободное — село в Есильском районе Акмолинской области.
 Свободное — село в Камыстинском районе Костанайской области, упразднено в 2019 г.
 Свободное — до 1990 года название села Сынтас горадминистрации Семея Восточно-Казахстанской области, упразднено в 2017 г.

Россия 
 Свободное — село в Архаринском районе Амурской области.
 Свободное — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Свободное — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области.
 Свободное — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Свободное — село в Брюховецком районе Краснодарского края.
 Свободное — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Свободное — деревня в городском округе город Бор Нижегородской области.
 Свободное — село в Лазовском районе Приморского края.
 Свободное — село в Заветинском районе Ростовской области.
 Свободное — село в Николаевском районе Хабаровского края.
 Свободное — село в Наурском районе Чечни.
 Свободное — название села Гойты Урус-Мартановского района Чечни с 1944 по 1957 год.
 Свободное — до 2001 года название села Николо-Царевна в Переславском районе Ярославской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Свободное — исчезнувшее село в Белогорском районе.

Украина 
 Свободное — посёлок в Амвросиевском районе Донецкой области.
 Свободное — село в Волновахском районе Донецкой области.
 Свободное — село в Тельмановском районе Донецкой области.
 Свободное — село в Мелитопольском районе Запорожской области.
 Свободное — село в Высокопольском районе Херсонской области.

См. также 
 Свободное владение Фарнхэма
 Свободное государство
 Свободное падение
 Свободное плавание
 Свободное программное обеспечение
 Свободное произведение
 Свободное сельское поселение
 Свободное слово
 Свободная
 Свободный